PDL puede referirse a:

 la Public Documentation License, un tipo de licencia;
 el fenómeno de punta de la lengua, relacionado con la memoria, y estudiado por la psicología;
 el Lenguaje de descripción de páginas (del inglés Page Documentation Language);
 el Partido Demócrata Liberal, un partido político español;
 el Partido Demócrata Liberal, un partido político de San Luis, Argentina;
 el Partido Democrático Laborista, un partido político brasilero;
 el Partido Democrático Laborista, un partido político de Barbados;
 el código IATA para el Aeropuerto Juan Pablo II (en Portugal);
 El Pueblo de la Libertad, un partido político italiano de derecha.